Саянск — название населённых пунктов в России:

 Саянск — город в Иркутской области.
 Саянск — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Саянск — село в Шушенском районе Красноярского края.